Olivier De Smet (acteur), een Vlaamse acteur
 Olivier De Smet (wielrenner), een Vlaamse wielrenner